Fragmenty gry:
 Ruck – stały fragment gry w rugby union

Osoby o tym nazwisku:
 Alan Ruck – amerykański aktor
 Róbert Ruck – węgierski szachista
 Taylor Ruck – kanadyjska pływaczka, olimpijka